Mark Lynch (skeletonracer), Canadees skeletonracer
 Mark Lynch (voetballer), Engels voetballer
 Mark Lynch (cartoonist), Australisch cartoonist
 Mark Lynch (acteur), Amerikaans acteur